Geografia:
 Mas Ventós: mas del municipi de Bàscara (Alt Empordà)
 Mas Ventós: mas del municipi del Port de la Selva (Alt Empordà)
 Mas Ventós: mas del municipi de Camós (Pla de l'Estany)
 Mas Ventós: mas del municipi de Fontcoberta (Pla de l'Estany)
 Mas Ventós: mas del municipi de Pardines (Ripollès)